Bully kan syfta på:

Geografi 
 Bully, Loire – fransk kommun i departementet Loire
 Bully, Rhône – fransk kommun i departementet Rhône
 Bully, Seine-Maritime – fransk kommun i departement Seine-Maritime
 Bully-les-Mines – fransk kommun i departementet Pas-de-Calais

Spel 
Canis Canem Edit – även känt som Bully, ett Playstation 2-spel.